Charlotte for Ever peut désigner :

 Charlotte for Ever, un album de Charlotte Gainsbourg, sorti en 1986.
 Charlotte for Ever, un film de Serge Gainsbourg, sorti en 1986.